Die Primera División 2022/23 (offiziell LaLiga Santander) ist die 92. Spielzeit der höchsten spanischen Spielklasse im Fußball. Sie wurde am 12. August 2022 eröffnet.

Teilnehmer 
	
In der Saison 2022/23 nehmen die folgenden Vereine am Spielbetrieb der spanischen Primera División teil:

Statistiken

Tabelle 

 || M / CL
 || rowspan="3" | CL

 || EL
 || ECL

 || rowspan="3" |

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Pichichi-Trophäe 
Die Pichichi-Trophäe wird jährlich für den besten Torschützen der Spielzeit von der Zeitschrift Marca vergeben.

Die Sortierung erfolgt analog zur Liste von La Liga. 

 Stand: 13. März 2023

Weblinks 
 Website der spanischen La Liga (spanisch)

Einzelnachweise 

2022 23
Fußballsaison 2022/23